Onderdistrict in Indonesië
 Tambang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau
Plaats in Indonesië
 Tambang (Pudak)
 Tambang (Tambang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau
 Tambang (Iv Jurai), een plaats in het bestuurlijke gebied Zuid-Pesisir in de provincie West-Sumatra